«Міський романс» — фільм
 Міський романс — музичний жанр